Vitznyssus — род клещей из семейства Rhinonyssidae.

Клещи с продолговатой формы тела и размеры (850—950). На дорсальной стороне идисомы только подосомальный щит. Опистосомальный и пигидиальные щиты отсутствуют. Стигмы с продолговатыми перитремами, расположены дорсолатерально. Мезосомальные и постстигмальные щитки отсутствуют. Гнатосома расположена терминально. Тритостернум имеется. Дейтостернальные зубчики имеются. Стернальный щиток отсутствует. Генитальный щиток узкий и длинный. Анальный щиток с анусом и крибрумом, расположены вентрально. Выпуклости и шипы на коксах отсутствуют. 

Паразитируют на птицах отрядов козодоеобразных (Caprimulgiformes) и журавлеобразных (Gruiformes). 

В составе род Vitznyssus насчитывается 7 видов (Бутенко, 1984):

Примечания

Литература 
 

Rhinonyssidae
Роды паукообразных